Heimathof ist ein geographischer Name:

Orte:
 Heimathof (Augustdorf), ehemaliger Hofplatz der v. Bodelschwinghschen Anstalten Bethel auf dem Truppenübungsplatz Senne, Nordrhein-Westfalen
 Heimathof (Pfedelbach), früher Heimaten, Weiler im Ortsteil Untersteinbach der Gemeinde Pfedelbach, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg

Gebäude:
 Heimathof (Emsbüren), Museum des Heimatvereins in Emsbüren, Landkreis Emsland, Niedersachsen
 Heimathof (Leopoldshöhe), Landwirtschafts- und Handwerksmuseum in der Gemeinde Leopoldshöhe, Kreis Lippe, Nordrhein-Westfalen